|}

Die Feldbahn Iwacewice–Iwanowo–Kamien-Koczirsk war eine militärische Feldbahn von Iwacewice über Iwanowo nach Kamien-Koczirsk mit zwei Zweigstrecken in die Gegend westlich von Pinsk.

Geschichte 
Die Feldbahn mit einer Spurweite von 600 mm wurde während des Ersten Weltkriegs verlegt und bis zum Zweiten Weltkrieg für den gekoppelten Personen- und Güterverkehr genutzt.

Streckenverlauf 
Die insgesamt 170 km lange Strecke durchquerte das polnische Sumpf-Polesien in Nord-Süd-Richtung entlang der frühgeschichtlichen Handelsverkehrsstraße Wilna–Lemberg und in der Nähe der bei ihrer Errichtung geplanten Vollbahnmagistrale Lemberg–Drohiczyn–Slonim (Wolkowysk)–Wilna, gestützt auf eine Kette trockener Sandinseln.

Während des Ersten Weltkriegs gab es im August 1916 bereits mindestens die Strecke Iwanowo–Ljubeschiw.

Im Jahr 1939 gab es folgende Bahnhöfe und Anschlüsse:
 Iwacewize bei Kossów (an der Vollbahn Brest–Baranowicze)
 Święta Wola(pl) (mit Abzweigung nach Telechany)(pl)
 Janów Poleski (an der Vollbahn Brest–Pińsk)
 Kamieii Koszyrski (an der Vollbahn nach Kowel)

Lokomotiven 
 Die Brigadelokomotive wurde 1919 von Borsig gebaut und vom Eisenbahn-Ersatzpark Sperenberg nach Polen abgegeben, wo sie nach dem deutschen Einmarsch die Reichsbahn-Nummer 99 1563 erhielt.

Einzelnachweise 

Feldbahn
Rajon Kamin-Kaschyrskyj
Rajon Iwazewitschy
Bahnstrecke in Belarus
Bahnstrecke in der Ukraine
Militärbahn